Röck István (1775–1850) gépgyáralapító, szitásmester
Röck István János (1812–1882) gépgyáros
Röck István (1847–1916) gépészmérnök